Hůlka oder Hulka ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hůlka (* 1968), tschechischer Sänger (Bariton) und Schauspieler
 Josef Antonín Hůlka (1851–1920), tschechischer Geistlicher, Bischof von Budweis
 Lukáš Hůlka (* 1995), tschechischer Fußballspieler 
 Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946), polnischer Schriftsteller